Municipio de Greenfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenfield (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Greenfield (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Greenfield (condado de Poinsett, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.
 Municipio de Greenfield (condado de Griggs, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Greenfield (condado de Traill, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Greenfield (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Greenfield (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Greenfield (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Greenfield (condado de Orange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Orange.
 Municipio de Greenfield (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Greenfield (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Greenfield (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Greenfield (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Greenfield (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Greenfield (Míchigan), un antiguo municipio ubicado en Míchigan
 Municipio de Greenfield (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.
 Municipio de Greenfield (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Greenfield (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Greenfield (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Greenfield (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Greenfield (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Greenfield (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.